Цей список є списком ендемічних видів тварин України.

Природоохоронний статус 
Теги, що використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Ссавці (Mammalia)

Плазуни (Reptilia)

Променепері риби (Actinopterygii)

Комахи (Insecta)

Багатоніжки (Myriapoda)

Павукоподібні (Arachnida)

Ракоподібні (Crustacea)

Молюски (Mollusca)

Черевоногі (Gastropoda)

Нематоди (Nematoda)

Примітки

Посилання 

 
ендеміки